Сметанино — название населённых пунктов.

Казахстан 
 Сметанино — село в Глубоковском районе Восточно-Казахстанской области.

Россия 
 Сметанино — деревня в Шенкурском районе Архангельской области.
 Сметанино — деревня в Верховажском районе Вологодской области.
 Сметанино — деревня в Тарногском районе Вологодской области.
 Сметанино — деревня в Верхнеландеховском районе Ивановской области.
 Сметанино — посёлок в Новокузнецком районе Кемеровской области.
 Сметанино — село в Санчурском районе Кировской области.
 Сметанино — деревня в Клинском районе Московской области.
 Сметанино — деревня в Смоленском районе Смоленской области.
 Сметанино — деревня в Бельском районе Тверской области.